La frontera entre occitano y lengua de oïl es una frontera lingüística que separa las regiones donde se habla tradicionalmente dialectos de la lengua occitana y aquellas donde los dialectos de oïl son hablados históricamente, antes de que el francés se impusiera, él mismo producto de la mezcla de las lenguas de oïl y de otras aportaciones diversas, sobre todo occitanas.

Esta frontera móvil en el tiempo, según las investigaciones, queda fijada en lo que se llama en el siglo XXI Occitania, el espacio cultural occitano, en lo esencial el Mediodía de Francia, con la excepción de las zonas vascófonas, catalanófonas y ligurófonas.

Presentación 
La frontera es una zona de transición bastante relativa, que corresponde al concepto de « margen lingüístico », a la vez que « espacio de transición » y « entidad propia » en el sentido de donde una identidad y unas realidades sociales y culturales propias emanan de esta posición singular, a la vez de relegación y de contacto. Esta zona-frontera se justifica sobre todo por la idea de que la transición entre hablas occitanas y hablas de oïl está a menudo sujeta a debates. Se encarna en dialectos propios constituidos por aportaciones de una zona lingüística como de la otra, tales como el marchois.  

Parece posible, sin embargo, determinar una frontera lingüística por la idea de que los hablantes de los dialectos del sur de dicho límite pueden antes comunicarse entre sí que con los hablantes del norte de este límite, y que esta transición entre oïl y oc es pues demasiado acusada como para constituir un verdadero continuum lingüístico.

Localización 

El límite entre oc y oïl se extiende entre el estuario de Gironda al oeste y la Montaña borbonesa al este.

El pueblo de Villeneuve, a 6 kilómetros al sur de Blaye, sobre el margen izquierdo de La Gironda, marca el extremo occidental de la frontera lingüística. No obstante, el pueblo de Verdon-sur-Mer, en el Médoc, está considerado como un enclave del área del saintongeais en zona occitana. El límite aísla luego el país Gabay al norte, dejando en zona occitana una franja de 5 a 10 kilómetros en la margen derecha del Dordoña, resguardando sobre todo las ciudades de Saint-André-de-Cubzac, Libourne, Castillon-la-Bataille. Hay otro enclave saintongeaise en torno a Monségur, a aproximadamente 25 kilómetros al sudeste de Castillon.

Después de Puynormand, en el límite del departamento de Dordoña, la frontera lingüística se orienta progresivamente en el eje longitudinal, que sigue sobre una quincena de kilómetros el límite administrativo entre Gironda al oeste (Coutras) y Dordoña (Montpon-Ménestérol) al este, después atraviesa el bosque de la Dobla, la Dronne y pasa por el departamento de Charente, al oeste de Aubeterre-sobre-Dronne, que comienza a disociar la Charente occitana. El límite pasa cerca de Pillac, Valgo-Lavalette, Torsac, Sirvo, Mornac, a sólo 10 kilómetros al este de Angulema.

Es en el bosque de la Braconne que el límite resulta más borroso y que la noción de margen lingüístico toma todo su sentido entre dos límites extremos que enmarcan una zona de transición, el Creciente, que se adscribe sin embargo al área occitana. Este Creciente está limitado al oeste y después al norte por una línea que une Coulgens, Nanclars, Mouton, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Vieux-Ruffec en Charente, Chatain, Mauprévoir, L'Isle-Jourdain, Lathus, Brigueil-le-Chantre en Vienne, Lignac, Dunet, Sacierges-Saint-Martin, Éguzon-Chantôme después a lo largo del límite entre Indre y Cher al norte y Creuse al sur, si bien algunos municipios de Indre y de Cher (Sainte-Sévère-sur-Indre, Saint-Priest-la-Marche, Préveranges) son occitanas. El límite norte del Creciente pasa al norte de Montluçon.

El Creciente está limitado al este y después al sur por una línea que conecta Saint-Mary, Saint-Claud, Ambernac, Hiesse, Abzac, Oradour-Fanais en Charente, Gajoubert, Peyrat-de-Bellac, Droux, Villefavard, Saint-Amand-Magnazeix, Fromental en Alto Vienne, Saint-Pierre-de-Fursac, La Grand-Bourg, Saint-Vaury, Saint-Léger-le-Guérétois, Sainte-Feyre, Ajain, Boussac.

En Allier, el Creciente se extiende más al norte entre el bosque de Tronçais, Hérisson, Venas, Cosne-d' Allier, Chavenon, Rocles, Tronget, Meillard, Verneuil-en-Bourbonnais, Rongères, Montaigu-el-Blin (Saint-Pourçain-sobre-Sioule y Lapalisse no son occitanos), Saint-Prix, Châtelus. Al este de la Montaña borbonesa, el límite norte del occitano linda con el área de habla del francoprovençal, y este hasta la frontera entre occitano y piamontés.

Investigaciones 

La determinación de la frontera lingüística es el objeto de numerosos y antiguos trabajos, de los cuales muchos han pretendido proponer una cartographie, como la de Charles de Tourtoulon en 1876, sobre el sector limosín, y la de Walther von Wartburg en 1941 sobre la posición hipotética de la frontera entre las variedades meridionales y las septentrionales de las hablas galorromances, dando lugar a la « Línea von Wartburg ».

Entre otras investigaciones, se puede citar aquellas de Guylaine Brun-Trigaud (1990) y (1992) o Gábor Tillinger (2013) sobre las hablas del Creciente (1992), aquella de Jean-René Trochet sobre el vínculo entre fronteras lingüísticas y prácticas socio-culturales, sobre todo jurídicas.

Notas y referencias

Véase también 

 Frontera lingüística
 Creciente (Occitania)

Enlaces externos 
Portal de Lenguas

Dialectología
Lenguas de oïl
Idioma occitano